Uranga est un patronyme porté notamment par :

 Gari Uranga (1980-), footballeur basque ;
 Sebastián Uranga (1964-), joueur argentin de basket-ball.